Александр Сергеевич Белов: Белов, Александр Сергеевич  (1906 — после 1985) — советский военачальник, полковник.
 Белов, Александр Сергеевич (род. 1981) — российский прыгун с трамплина.